La Maison Corrino est la première des Grandes Maisons - détentrice du pouvoir impérial - du cycle de fiction de Dune, de Frank Herbert.

Histoire de la Maison impériale 
Il s’agit de la maison régnant sur l’Imperium depuis la fin du Jihad Butlérien, guerre opposant les hommes aux machines pensantes et qui s’est terminée par la bataille de Corrin en 88 avant la Guilde. Kaitain était la capitale de l'Empire et la Maison Corrino était crainte dans tout le vieil Imperium pour ses armées de soldats de la Mort, les Sardaukars, Ces terrifiants combattants étaient secrètement formés - et soumis à une véritable sélection naturelle - sur la planète prison de Salusa Secundus, qui avait été le berceau de la Maison Corrino avant d'être rendue inhabitable. Elle était réputée comme étant l'une des plus hostiles à la vie humaine de tout l'Empire.

81 Empereurs Padishah de l'Univers connu se succédèrent sur le Trône du Lion, jusqu'au dernier souverain de la Maison Corrino, Shaddam IV (10134-10202). Le règne de Shaddam IV fut surtout marqué par la Révolte d'Arrakis qui l'obligea à abdiquer en faveur d'une Régence instituée au nom de l'aînée de ses filles Irulan, que Paul Atréides prend pour épouse. Le dernier Empereur Corrino meurt en exil, sur Salusa Secundus.

Si la Maison Corrino présida aux destinées de l'Empire pendant dix millénaires, elle est renversée dès la conclusion du premier livre du Cycle de Dune. La Maison Corrino fait cependant encore parler d'elle dans le troisième livre du Cycle Les Enfants de Dune où Wensicia Corrino, troisième fille de Shaddam IV, intrigue contre l'Empire des Atréides. 
Finalement, le fils de Wensicia, Farad’n Corrino, petit-fils de Shaddam IV, se soumet à l’autorité de Leto II et change son nom en Harq al’Ada. Leto II étant stérile, ce sont les descendants de Ghanima Atréides et Harq al’Ada qui forment le futur de la Maison Atréides, attachée au service de l'Empereur-Dieu, place qu’ils occupent dans tous les épisodes ultérieurs du cycle de Dune.

La Maison Corrino dans les séries de Brian Herbert et Kevin J. Anderson 
La Maison impériale fut fondée par Faykan Butler qui décida de changer de nom en hommage à cette bataille et pour se démarquer de ses deux frères Rikov Butler et Abulurd Butler (qui quant à lui refondera la maison Harkonnen). La fusion des deux postes de Vice-roi et Grand Patriarche sous le titre d’« Empereur de l’Humanité » fait de lui le premier empereur Padishah.
L’Empire de Faykan I fut fondé sur Salusa Secundus, où la Maison Corrino vécut jusqu’à ce que cette planète soit dévastée par des atomiques, les obligeant à déplacer la capitale sur Kaitain.

Arbre généalogique Corrino 
Les personnages de l'œuvre de Frank Herbert peuvent être reliés à la Maison Corrino selon l'arbre généalogique ci-dessous.
Les noms en italique désignent les personnages introduits par les livres des séries écrites par Brian Herbert et Kevin J. Anderson.
Les noms en gras désignent des noms de peuples, de Grandes Maisons ou d'organisations.

Liens externes 
  
  
 

Maison de Dune